ISO/IEC 8859-1 (також відома як ISO 8859-1 та Latin-1) — набір символів призначений для запису західноєвропейських мов; базується на кодових сторінках популярних в минулому терміналів VT220. Кодові позиції 0—31 (0x0—0x1F) та 127—159 (0x7F—0x9F) не визначені. За зразком ISO 8859-1 створені усі інші кодування серії ISO 8859.

Таблиця кодів

Див. також 
 Юнікод
 UTF-8

ISO 8859
Кодування символів